- né en 1945 joueur de cricket anglais ;
 Peter John Lee - né en 1956 joueur de hockey sur glace anglais ;
  - né en 1943 joueur d'échecs anglais ;
  - né en 1864, décédé en 1935, mineur et syndicaliste anglais qui a donné son nom à la ville de Peterlee dans le comté de Durham en Angleterre ;
 Peter Lee Jung-sum (1939–2008), frère aîné de Bruce Lee.